Sotiris Balafas (Arta, 19 de agosto de 1986) é um futebolista profissional grego, médio defensivo, milita no PAE Veria.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Grécia
Futebolistas do PAOK FC
Futebolistas do Veria FC